Procházka (eingedeutschte Schreibweise: Prochazka) ist ein Familienname böhmischer bzw. tschechischer Herkunft (tschechische Aussprache: //) mit der Bedeutung Spaziergang. Namensträger sind:

 
 Arnošt Procházka (1869–1925), böhmisch-tschechischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Übersetzer
 Bořík Procházka (1930–2013), tschechischer Schauspieler
 Clementine Procházka (1850–1932), ungarisch-österreichisch-sächsische Opernsängerin (Koloratursopranistin), siehe Clementine von Schuch-Proska
 Elsa Prochazka (* 1948), österreichische Architektin
 František Procházka (Autor) (1858–1929), Schriftsteller und Lehrer
 František Ser. Procházka (1861–1939), tschechischer Schriftsteller
 František Procházka (1962–2012), tschechischer Eishockeyspieler
 Franz Xaver Procházka (1746–1815), böhmischer Maler
 Herbert Prochazka (1923–2007), deutscher Politiker (GB/BHE, GDP, CSU), MdB
 Ignaz Josef Procházka (1814–1893), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Jan Procházka (1929–1971), tschechischer Schriftsteller
 Jan Procházka (Fußballspieler) (* 1978), tschechischer Fußballspieler
 Josef Vladimír Procházka (1862–1913), Paläontologe und Geologe
 Julius Prochazka (1863–1916), österreichischer christlichsozialer Politiker
 Libor Procházka (* 1974), tschechischer Eishockeyspieler
 Ludevit Procházka (1837–1888), böhmischer Komponist, Pianist, Dirigent und Publizist
 Martin Procházka (* 1972), tschechischer Eishockeyspieler
 Michael Prochazka (* 1972), österreichischer Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler
 Miloslav Procházka (* 1958), tschechischer Musiker
 Radoslav Procházka (* 1972), slowakischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker
 Robert von Procházka (1871–1937), österreichischer Offizier, Mitglied des Staatsrats
 Roman Procházka (* 1989), slowakischer Fußballspieler
 Roman von Procházka (1900–1990), böhmischer Genealoge
 Rudolph von Procházka (1864–1936), böhmischer Komponist und Musikschriftsteller
 Stephan Procházka (* 1962), österreichischer Orientalist
 Tonia von Procházka (1861–1945), Wohltäterin und Präsidentin des Deutschen Künstlerinnenklubs in Prag
 Václav Procházka (* 1984), tschechischer Fußballspieler
 Zdeněk Procházka (* 1954), tschechischer Sachbuchautor
 Želimír Procházka (* 1921–2003), kroatischer Chemiker

Siehe auch:
 Prochaska
 Prohaska
 Proházka